Fusban ist der Familienname folgender Personen:

Hans Fusban (1885–1972), deutscher Jurist und Manager der Montanindustrie
Pauline Fusban (* 1990), deutsche Schauspielerin